Хри́стос Контовуни́сиос (; ) — греческий дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Греции в Финляндии (2009—2014); ранее — в Казахстане (2005—2008) и Сербии.

Биография 
Родился в Гликорризи, где окончил среднюю школу и далее изучал политологию в Афинах, после чего обучался в аспирантуре Стокгольмского университета в области международных отношений и права, а также в Сорбоне в области истории.

В 1979 году поступил на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел Греции. Он служил во многих странах, включая Канаду, Украину и Австралию.

19 февраля 2005 года назначен послом Греции в Казахстане (и по совместительству в Киргизии) и завершил командировку 9 декабря 2008 года.

9 января 2009 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Греции в Финляндии и в этой должности состоял до 2014 года.

Им написан ряд сборников поэзии. Стихи переведены на русский и финский языки. Также переводит иностранную поэзию на греческий язык. Кроме родного новогреческого владеет французским, английским и русским языками.

См. также 
 Греческо-финляндские отношения

Примечания 

Греческие поэты
Переводчики на новогреческий язык
Послы Греции в Сербии
Послы Греции в Казахстане
Послы Греции в Киргизии
Послы Греции в Финляндии